Преда́тельница:

 Преда́тельница — та, которая совершила измену или предательство,
 «Предательница» — художественный фильм в жанре детской мелодрамы режиссёра Н. Хубова (СССР, 1977).
 «Предательница» () — художественный фильм в жанре детектива и эротического триллера режиссёра М. Койша (Канада, 1994).
 «Предательница» — колумбийский сериал 2011 года.

См. также